

Osoby o nazwisku Sobolewska i Sobolewski 
 Adam Michał Sobolewski – sędzia i wojski drohicki
 Anastazja Sobolewska – Sprawiedliwa wśród Narodów Świata
 Anna Sobolewska
 Andrzej Sobolewski (1924–1944) – powstaniec warszawski
 Andrzej Sobolewski (ur. 1951) – fizyk
 Edward Sobolewski – kompozytor, dyrygent, pedagog
 Feliks Sobolewski – ujednoznacznienie
 Franciszek Sobolewski – ujednoznacznienie
 Henryk Sobolewski – ujednoznacznienie
 Hipolit Sobolewski (1911–1997) – polski specjalista z dziedziny konstrukcji i projektowania parowozów
 Ignacy Sobolewski (1770–1846) – polityk
 Janusz Jerzy Sobolewski (1921–1944) – podporucznik, powstaniec warszawski
 Janusz L. Sobolewski (ur. 1954), dziennikarz, pisarz
 Joanna Sobolewska-Pyz (ur. 1939) – polska działaczka społeczna pochodzenia żydowskiego
 Józef Sobolewski – ujednoznacznienie
 Justyna Sobolewska – polska dziennikarka
 Joanna Sobolewska-Pyz – polska działaczka społeczna
 Krzysztof Sobolewski (ur. 1978) – polityk
 Ludwik Sobolewski – ujednoznacznienie
 Maciej Leon Sobolewski (1724–1804) – poseł na sejmy, senator
 Małgorzata Sobolewska – polska siatkarka
 Marek Sobolewski (1925–1983) – prawnik
 Marian Sobolewski – ujednoznacznienie
 Michał Władysław Sobolewski (ur. 1947) – informatyk
 Mieczysław Sobolewski – działacz niepodległościowy, 15 czerwca 1932 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Mikołaj Sobolewski (ur. 1892) – żołnierz 3 Pułku Piechoty Legionów Polskich, kawaler Virtuti Militari, 25 lipca 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Monika Sobolewska – polska arystokratka
 Paweł Sobolewski (ur. 1979) – piłkarz
 Radosław Sobolewski (ur. 1976) – piłkarz
 Ryszard Sobolewski (1930–2005) – aktor
 Stanisław Sobolewski (1680–1772) – podkomorzy warszawski
 Stanisław Sobolewski (ur. 1952) – malarz
 Tadeusz Sobolewski (ur. 1947) – publicysta i krytyk filmowy
 Walenty Faustyn Sobolewski (1765–1831) – minister Sprawiedliwości Królestwa Polskiego (1816–1819), prezes Rady Administracyjnej (1826–1830)
 Walerian Sobolewski – Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 Władysław Sobolewski (1890–1937) – inspektor Policji Państwowej

Zobacz też 
 Majdan Sobolewski – wieś w Polsce

Przypisy